Maltase steht für die Enzyme
 intestinale Maltase-Glucoamylase
 Lysosomale α-Glucosidase (saure Maltase)